Иван Иванович Ланге (1894 (по другой версии — 1896) —1919) — белорусский большевик, , участник Февральской и Октябрьской революций в Гомеле; председатель ЧК Гомельского уезда.

Биография 
И. И. Ланге родился в Пскове, отец — рабочий Рижской фабрики резиновой мануфактуры, латыш по национальности.

В Пскове закончил только три класса гимназии и вынужден был идти на завод, поскольку семья испытывала серьёзные материальные трудности.

Вступил в РСДРП(б) в 1914 году. Вёл партийную работу в армии.

С марта 1917 года — член Гомельского Совета рабочих и солдатских депутатов, с апреля — член Полесской организации РСДРП(б). В 1918 году был председателем уездного ревкома в Слуцке. С января 1919 года председатель ЧК Гомельского уезда, член горкома партии.

Казнен восставшими солдатами в ходе антисоветского выступления частей гомельского гарнизона (Стрекопытовский мятеж), вспыхнувшего в Гомеле 24 марта 1919 года во время Гражданской войны.

Похоронен в  в  гомельских коммунаров.

Память 
 В 1949 году на братской могиле коммунаров установлен памятник — надгробная плита.
 В честь Ивана Ланге названы улицы в Гомеле и Добруше, совхоз.

Литература 
 Петр Тихонович Петриков. Ревкомы Белоруссии
 Иван Шамякин. Их именами названы--: энциклопедический справочник

Примечания 

Большевики
Члены Гомельского горкома КП Белоруссии
Чекисты
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1919 году
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании